Анастасия Георгиева Чакърова по мъж Узунова е българска революционерка, деятелка на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Родена е в 1862 година в големия македонски български град Струга, тогава в Османската империя. Произхожда от стария стружки възрожденски род Чакърови - дъщеря е на Георги Чакъров, и е първа братовчедка на Христо Матов и Милан Матов. Жени се за Димитър Узунов, дългогодишен учител и борец за независима църква, близък и родственик на Григор Пърличев. Заедно с Димитър има няколко деца, сред които са дейците на ВМОРО Христо Узунов, Андон Узунов и Ангел Узунов. Анастасия Узунова е главна организаторка на жените във ВМОРО в Охридско и родоначалничка на женските организационни групи, първата охридчанка, която влиза във ВМОРО. Участва във въоръжаването на първата организационна чета в Охридско под войводството на Тале Горанов. Заедно със сина си Христо присъства на заклеването на четата като представителка на организираните от нея жени.

Изселва се в България заедно със сина си Ангел. Анастасия Узунова умира в 1948 година. Погребана е в Централните софийски гробища.

Родословие

Бележки 

Дейци на ВМОРО
Български революционери от Македония
Родени в Охрид
Родени в Струга
Деятелки на ВМОРО
Анастасия
Български имигранти от Македония в София
Анастасия